Bow River est un toponyme pouvant désigner :

 Bow River, rivière tributaire de la rivière Saskatchewan Sud, en Alberta, au Canada ;
 Bow River, rivière du District de Kimberley, en Australie-Occidentale, en Australie ;
 Bow River, rivière dans le sud de l'Australie-Occidentale, en Australie ;
 Bow River, rivière dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 Bow River, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1979-1988).

Voir aussi 
 Medicine Bow River, rivière tributaire de la North Platte River dans le Wyoming, aux États-Unis

Homonymie de toponyme